

Wydarzenia 

 w Babilonii wybuchła antyasyryjska rebelia